Пониква може бити:

 Вртача, крашка депресија
 , насеље у општини Шентјур, Словенија
 , скијалиште на планини Осогово, Северна Македонија

Види још 

 Поникве, вишезначна одредница